Lusakert peut faire référence à :

Toponymie

Argel dans la province de Kotayk
 Arevchat dans la province d'Ararat
 Lusakert dans la province d'Ararat
 Lusakert dans la province de Shirak

Homonymie de toponyme